Le qualificazioni del singolare del WTA Argentina Open 2021 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 31 ottobre 2021 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Martina Capurro Taborda (qualificata)

  Rebeca Pereira (ultimo turno)

Qualificate 

  Martina Capurro Taborda
  Sol Faga

  Luciana Moyano 
  María Victoria Burstein

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

WTA Argentina Open 2021